Liber peut faire référence : 
 au liber ou phloème secondaire, désignant la partie intérieure de l'écorce d'un arbre ; 
 à Liber ou Liber Pater, une divinité italique identifiée à Bacchus ; 
 à l'acronyme de Ligue des bibliothèques européennes de recherche (LIBER) ;
 aux Éditions Liber, maison d'édition de Montréal (Québec).
 à l'ouvrage Liber, un revenu de liberté pour tous de Gaspard Koenig et Marc de Basquiat

Patronyme
 Maurice Liber, rabbin français